Brinktrine ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Brinktrine (1889–1965), deutscher Theologe
 Ralf Brinktrine (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer